Годао 308 (G308 , 308国道) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городе субпровинциального значения Циндао (провинция Шаньдун) и заканчивается в городском округе Шицзячжуан (провинция Хэбэй).

Дорога проходит через провинции Шаньдун и Хэбэй.

Общая протяженность дороги составляет 637 км.

Маршрут

См. также 
 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания 

Дороги Китая